«Дерби Италии» — принципиальное соперничество двух итальянских футбольных клубов — «Интернационале» и «Ювентуса». Первый матч двух команд состоялся в сезоне 1909/10 года, с тех пор более чем 100-летняя история встреч насчитывает свыше 200 матчей в официальных турнирах. Противостояние двух непримиримых команд, получило название «Дерби Италии». В первые это понятие было введено в оборот итальянским журналистом Джанни Брерой в 1967 году, который назвал так противостояние самых титулованных на тот момент команд Италии. В данном списке представлены статистические данные противостояния двух грандов итальянского футбола в различных официальных турнирах, начиная с их первой встречи в 1909 году и по сей день. В статье присутствуют: результаты матчей, списки лучших бомбардиров, а также различные таблицы распределения забитых голов. Статистика приведена без учёта товарищеских матчей.

Общая статистика

Общая таблица

Общий список бомбардиров

Самый популярный счёт. Все турниры

Распределение забитых голов по промежуткам времени 

 одна строчка — 5 голов.

Статистика чемпионата Италии 
Всего по состоянию на 8 сентября 2021 года командами было сыграно 200 матчей в чемпионате Италии по футболу:
 91 победа «Ювентуса», 60 побед «Интера», 49 ничьих
 284 голов «Ювентуса», 250 голов «Интера»

Список бомбардиров в чемпионате Италии

Статистика кубка Италии 
Всего ро состоянию на 8 сентября 2021 года команды сыграли 33 матча в кубке Италии по футболу:
 14 побед «Ювентуса», 11 побед «Интера», 8 ничьих
 48 гола «Ювентуса», 39 голов «Интера»

Список бомбардиров кубка Италии

Статистика Суперкубка Италии 
Всего 1 матч в Суперкубке Италии по футболу:
 1 победа «Интера»
 1 гол «Интера»

Европейский кубок 
Всего 1 матч:
 1 победа «Ювентуса»
 1 гол «Ювентуса»

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 ФК Интернационале //storiainter.com // История, Статистика, Фотографии
 ФК Интернационале //inter. it // Статистика
 ФК Ювентус // juworld.net // Статистика
 Все игры «Ювентуса» против «Интера»  (данные на 3.10.2010 год)
 myjuve // Статистика встреч

Дерби Италии